Rock with You peut faire référence à plusieurs œuvres :

 Rock with You, chanson de Michael Jackson sortie en 1979 ;
 Rock with You, chanson de l'artiste sud-coréenne BoA sortie en 2003 ;
 Rock with You, chanson du DJ belge Basto sortie en 2006.

Voir aussi 
 Rock With U, chanson de Janet Jackson sortie en 2008.
 Rock With U , chanson de DJ sortie en 2018 .